Garnisonfriedhof oder Garnisonsfriedhof ist eine Bezeichnung für
 Deutschland
 Berlin
 Alter Garnisonfriedhof
 Neuer Garnisonfriedhof, siehe Friedhof Columbiadamm
 Friedhof Lilienthalstraße
 Braunschweig
 Garnison-/Katharinenfriedhof
 Dresden
 Garnisonfriedhof, siehe Nordfriedhof (Dresden)
 Sowjetischer Garnisonfriedhof Dresden
 Eberswalde
 Sowjetischer Garnisonsfriedhof Eberswalde
 Hameln
 Garnisonfriedhof Hameln
 Hannover
 Garnisonsfriedhof für das Königliche Militär-Reit-Institut, siehe Stadtteilfriedhof Fössefeld
 Kiel
 Nordfriedhof (Kiel)
 Schleswig
 Garnisonfriedhof Schleswig
 Wilhelmshaven
 Ehrenfriedhof (Wilhelmshaven)

 Polen
 Garnisonsfriedhof Danzig

Siehe auch
 :Kategorie:Soldatenfriedhof in Deutschland